Il doppio del torneo di tennis Burbank Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bjorn Rehnquist e Louis Vosloo che hanno battuto in finale Daniel Melo e Iván Miranda 7-66, 6-1.

Teste di serie 

 Scott Humphries /  Mark Merklein (semifinali)
 Brandon Coupe /  Kevin Kim (primo turno)

 Dušan Vemić /  Rogier Wassen (primo turno)
 John Hui /  Anthony Ross (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Burbank Challenger 2002